GB har flere betydninger:

 Gigabyte.
 Kendingsbogstaver for biler fra Storbritannien.
 GB Glace – en svensk isfabrik ("GB" for "Glace-Bolaget"), i dag et af Unilevers binavne.
 GourmetBryggeriet
 Gredstedbro Boldklub – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union